Nagisa Oshima, een Japans regisseur.
 Oshima (subprefectuur),  een subprefectuur van de Japanse prefectuur Kagoshima.
 Oshima (Hokkaido),  een subprefectuur van de Japanse prefectuur Hokkaido.
 Oshima (Tokio), een subprefectuur van de Japanse prefectuur Tokio.
 Oshima (gemeente), een gemeente in de Japanse subprefectuur Oshima (Tokio). 
 Oshima (Nagasaki), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Nagasaki.
 Oshima (Kagoshima), een district in de Japanse prefectuur Kagoshima.
 Oshima (Yamaguchi), een district in de Japanse prefectuur Yamaguchi.
 Oshima (provincie), een voormalige provincie van Japan.
 Izu Ōshima, eiland van de Izu-eilandengroep.